О́льга Анто́нова:
 Антонова, Ольга Геннадьевна (род. 1960) — советская легкоатлетка.
 Антонова, Ольга Сергеевна (род. 1937) — советская и российская актриса.